Диафония:

 Диафония, или диссонанс — сочетание двух (или более) гармонических звуков, приводящее к заметным неприятным биениям.
 Диафония, или органум — двухголосная музыка.

См. также 
Диафон
Диафона
Диафонема